żur – zakwaszana zupa mączna
 Żurek – polski film dramatyczny z 2003 roku

Osoby o nazwisku Żurek:
 Andrzej Żurek (ur. 1960) – polski artysta malarz
 Andrzej Żurek (1946–2017) – polski brydżysta, Arcymistrz
 Bogdan Żurek (1956–1999) – polski działacz związkowy, inżynier, poseł na Sejm III kadencji
 Jan Żurek (ur. 1956) – polski piłkarz i trener
 Jerzy Żurek (ur. 1946) – polski prozaik, dramaturg, znawca rynku sztuki
 Józef Żurek (1909–2018) – polski stulatek, uczestnik kampanii wrześniowej, porucznik WP w stanie spoczynku
 Krystyna Żurek – polska dyplomatka
 Krzysztof Żurek (1944–2009) – polski aktor teatralny i filmowy
 Krzysztof Żurek (ur. 1944) – polski taternik i alpinista
 Lesław Żurek (ur. 1979) – polski aktor
 Michał Żurek (ur. 1988) – polski siatkarz
 Roman Żurek (ur. 1975) – polski artysta kabaretowy
 Ryszard Żurek (ur. 1945) – polski koszykarz
 Sławomir Żurek (ur. 1967) – polski filolog i historyk literatury
 Stanisław Żurek (1926–1996) – polski artysta
 Stanisław Żurek – pilot, dowódca 304 Dywizjonu PSP
 Waldemar Żurek (ur. 1970) – polski sędzia
 Witold Żurek (1918–2011) – polski inżynier włókiennik
 Wojciech Żurek (ur. 1951) – polski naukowiec
 Zbigniew Żurek (ur. 1983) – polski siatkarz

Zobacz też 
 Żur – wieś w województwie kujawsko-pomorskim

Polskie nazwiska